Pantera nera, variante melanica di alcuni felini
 Pantera Nera (Black Panther), personaggio dei fumetti della Marvel Comics e del Marvel Cinematic Universe
 Celeste Di Porto, detta Pantera Nera, ebrea romana e collaborazionista durante l'occupazione nazista di Roma

Pagine correlate
Black Panther
Black Panthers